Schimpke ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Schimpke (* 1944), deutscher Badmintonspieler
 Paul Schimpke (1880–1970), deutscher Professor für Werkstoffkunde und Schweißtechnik

Siehe auch:
 Schimke
 Tschimpke